Primera División 1963/1964 był 33 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii.

Kluby występujące w sezonie 1963/1964:

Tabela końcowa

Baraże 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej